Дюртюли́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Дюртюлинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Дюртюли.

Географическое положение и климат 
Район расположен в северо-западной части республики, его площадь — 1694,2 км². Он находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, в зоне южной лесостепи, в тёплом и незначительно засушливом агроклиматическом регионе. По территории района протекает река Белая. Почвы представлены главным образом типичными и выщелоченными чернозёмами, встречаются подзолистые, серые лесные и пойменные почвы. Широколиственно-хвойные леса занимают 17,8 % площади района.

История 
За добровольное присоединение Башкортостана к России Иван Грозный и правившие после него цари дарили плодородные земли влиятельным людям Башкортостана. Эти земли были подарены Петром I Султанбеку Мятикову за помощь, оказанную им во время Азовского похода.

Дюртюлинский район образован 20 августа 1930 года. Территория района включала в то время территорию современного Илишевского района, также в состав входил ряд сёл Чекмагушевского и Кушнаренковского районов. С 1936 года район занимает современную площадь.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 57,81 тыс. чел.
 2035 — 50,86 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Дюртюли) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 49,3 %, башкиры — 36 %, русские — 7,4 %, марийцы — 6,1 %, лица других национальностей — 1,2 %.

Административное деление 
В Дюртюлинский район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 14 сельсоветов .

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 15 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 14 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Дюртюлинском районе 88 населённых пунктов.

Экономика 
Полезные ископаемые представлены месторождениями нефти, кирпичного сырья, песка-отощителя, песчано-гравийной смеси. Предприятия по выпуску строительных материалов сосредоточены в городе Дюртюли. В селе Асянове работают кирпичный завод и птицефабрика. Специализация района: молочно-мясное животноводство и зерновое растениеводство. Также развито свиноводство, производство сахарной свёклы, картофеля, пчеловодство.

Транспорт 
Район пересекают автомобильные дороги М-7 «Волга», Нефтекамск — Дюртюли, Дюртюли — Буздяк. Дюртюли—Бураево. Дюртюли — Бирск.

Образование и культура 
В районе действует 56 общеобразовательных школ, в том числе 17 средних. Работают 27 массовых библиотек, 68 клубных учреждений, музеи Ш. Бабича, историко-краеведческий, дом-музей Н. Наджми.

Связь и СМИ 
Издаётся газета на русском и татарском языках «Юлдаш».

С 2017 года издаётся газета "Сорока Дюртюли".

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
 
 БАШКИРЫ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РБ (научный справочник)

Дюртюлинский район